Cayetano Saporiti (1887-1954), footballeur uruguayen ;
 Roberto Saporiti (né en 1939), footballeur et entraîneur argentin  ;
 Teresa Saporiti (1763-1869), soprano italienne et compositrice.

Voir aussi
 Palazzo Saporiti à Milan (Italie).